

Топоніми 
 Токуносіма (острів) — острів у Японії, у Східно-Китайському морі.
 Токуносіма — містечко у Японії, у префектурі Каґосіма.